Maria – imię żeńskie
 Maria – imię męskie

 Maria –  matka Jezusa Chrystusa

Geografia

Australia 
 Maria – szczyt
 Maria Island – wyspa u wybrzeża Tasmanii

Austria 
 Maria Alm am Steinernen Meer – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie Zell am See
 Maria Enzersdorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mödling
 Maria Laach
 Maria Lankowitz – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Voitsberg
 Maria Neustift – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land
 Maria Rain
 Maria Saal – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land
 Maria Schmolln – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Maria Taferl – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Maria Wörth – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land
 Maria-Anzbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie St. Pölten-Land
 Maria-Lanzendorf – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wien-Umgebung

Osoby 
 Maria – cesarzowa bizantyńska, Leona III Izauryjskiego zwanego Syryjczykiem 
 Maria (?-751) – cesarzowa bizantyńska, druga żona Konstantyna V
 Maria (?-po 1167) – druga żona księcia Bolesława Kędzierzawego
 Maria (1264-1304) – portugalska infantka, córka króla Alfonsa III i jego drugiej żony królowej Beatrycze Kastylijskiej
 Maria (1521-1577) – infantka portugalska, księżna Viseu
 Maria (?-1904) – rosyjska mniszka prawosławna
 Maria (1874-1949) – rosyjska mniszka prawosławna
 Maria (ok. 1870-1931) – święta mniszka prawosławna
 Maria(1880-1958) – polska mniszka prawosławna
 Maria (1972-) – księżna koronna Danii jako żona następcy tronu duńskiego, Fryderyka
 Maria (1976-) – księżna duńska, hrabina Monpezat jako druga żona księcia Joachima

Inne 
 Maria – powieść poetycka Antoniego Malczewskiego
 Maria (Maria de nadie) – argentyńska telenowela z 1985 r. z Grecią Colmenares w roli głównej
 Maria – debiutancki album muzyczny Marii Niklińskiej
 Maria – singel Blondie
 Maria – singel Bartka Wrony
 Maria – singel US5
 Maria – singel zespołu Scooter
 Maria – opera Romana Statkowskiego
 Maria – film węgierski z 1932 r.
 Maria – włosko-francusko-amerykański film fabularny z 2005 r.

 Maria – polski reaktor jądrowy
 s/y Maria – polski jacht zbudowany w Gdańsku w 1971 r. 
 Maria – stacja kolejowa w Helsingborgu, w regionie Skania, w Szwecji

Zobacz też